Якоб Негруцци (, в ЭСБЕ и некоторых основанный на нём источниках имя передано как Яков; 31 декабря 1843 — 6 января 1932, Бухарест) — молдавский и румынский поэт, писатель, драматург, литературный критик, журналист. Профессор коммерческого (торгового) права в Ясском, потом в Бухарестском университете. Доктор философии (1863). Председатель Румынской академии (1893—1894).

Биография 
Сын Констаке Негруцци (1808—1868), молдавского и румынского писателя.

В 1863 году в Яссах, совместно с четырьмя другими молодыми людьми, добившимися впоследствии большой известности — Петре Карпом, Теодором Россетти, Василе Погором и Титу Майореску — основал литературный кружок «Жунимя» («Молодость»). Друзья приобрели типографию и начали выпускать свой журнал «Convorbiri literare» («Литературные беседы»).
Якоб Негруцци был секретарем литературного общества «Жунимя» и редактором журнала «Литературные беседы» (Convorbiri literare).

Позднее редакция журнала и общество «Жунимя» переехали в Бухарест. Это литературное общество быстро завоевало себе авторитет. Впоследствии «Жунимя» превратилось в политическую организацию консервативного толка и даже участвовало в правительственных выборах.

До 1884 — профессор коммерческого права в Ясском университете, затем до 1897 преподавал на юридическом факультете Бухарестского университета.

Творчество 
Автор многих поэтических и прозаических произведений, лирических стихотворений и баллад, отличающихся простотой и юмором. Написал роман «Mihaiu Vereanu» (1873).

Примечания

Ссылки 
 Родились 31 декабря

Поэты Молдавии
Поэты Румынии
Писатели Молдавии
Писатели Румынии
Академики Румынии
Доктора философии
Педагоги Румынии
Политики Румынии
Журналисты Румынии
Редакторы Румынии
Президенты Румынской академии